Onze navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Aurora ou Aurore, d'après la déesse romaine du même nom :
le , un navire de cinquième rang de 32 canons capturé aux Français en 1757 ;
le , un navire de cinquième rang de 32 canons lancé en 1766 et détruit par un incendie en 1770 ;
le , un navire de sixième rang de 28 canons lancé en 1777 et revendu en 1814 ;
le , un navire de cinquième rang de 32 canons capturé aux Français en 1793 ;
le , un sloop de 14 canons lancé en 1809 et capturé par la France l'année suivante ;
le , un cinquième rang de 38 canons capturé aux Français en 1814, originellement nommé La Clorinde ;
le , une frégate à vapeur lancée en 1861 et démolie en 1881 ;
le , un croiseur cuirassé de classe Orlando lancé en 1887 et revendu en 1907 ;
le , un croiseur léger de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
le , un croiseur léger de  qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
le , une frégate de  lancée en 1962 et démolie en 1990.

Aurora